Whitley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Whitley Township (Arkansas)
 Whitley Township (Illinois)